Илия Ненчов Чибуков е български иконописец от Възраждането, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в голямото мияшко село Селце, Дебърско. Става зограф и през 1870 година се преселва в Ловеч. Работи със синовете си в Ловеч, Ловешко и съседните околии. При едно от връщанията си в Селце, изписват местната църква „Свети Илия“. В 1878 година рисуват икони за Троянския манастир.

Илия Ненчов умира в Ловеч в 1879 година.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Селце
Починали в Ловеч
Български имигранти от Македония в Ловеч